Михаил Юлианович Брайчевский (1924—2001) — советский и украинский историк и археолог.

Биография 
Родился в 1924 году в Киеве в семье Юлиана Карловича Брайчевского — выходца из западно-украинской шляхты греко-католического вероисповедания и русской дворянки Веры Архиповны Брайчевской, в девичестве Виноградовой. В 1948 г. закончил Киевский университет. В 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Римская монета на территории Украины». В 1989 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Восточные славяне 1 тыс. н. э.» Заслуженный деятель науки и техники, почётный профессор Киево-Могилянской академии.

Брайчевский был сторонником ряда спорных концепций, таких, как «Аскольдова летопись» и «славянские руны». Брайчевский считал, что первое массовое крещение Киева и создание там митрополии произошло при Аскольде и патриархе Фотии в 860-х годах.
Брайчевский разделял точку зрения Бориса Рыбакова на то, что история принятия христианства Аскольдом и его сторонниками в Киеве была искажена по инициативе Мстислава Владимировича. Брайчевский также полагал, что погибель Аскольда была связана с тем, что в Киеве по-прежнему оставались сторонники язычества. Считал, что термин Русь был не исконно славянским, а заимствован у одного из этнических компонентов Подонья, Приазовья, Северного Кавказа в VI—VII веках. Названия днепровских порогов он выводил к иранским корням.

Книги и статьи 
 Когда и как возник Киев (1963)
 У истоков славянской государственности (1964)
 Происхождение Руси (1968)
 Утверждение христианства на Руси. Киев: Наукова думка, 1989
 Конспект истории Украины (1998)
 Происхождение славянской письменности (1998)
 Присоединение или воссоединение? (1968, опубликовано в 1999)

Примечания

Ссылки 
 Михаил Брайчевский — первопроходец духа

Выпускники Киевского университета
Историки СССР
Археологи СССР
Историки Украины
Археологи Украины
История Русской церкви